

Geografia 
 Bretagne – nome francese della regione Bretagna 
 Bretagne – comune francese nel dipartimento dell'Indre nella regione del Centro.
 Bretagne – comune francese nel dipartimento del Territorio di Belfort nella regione della Franca Contea
 Bretagne-d'Armagnac – comune francese nel dipartimento del Gers nella regione del Midi-Pirenei
 Bretagne-de-Marsan – comune francese nel dipartimento delle Landes nella regione dell'Aquitania

de-Bretagne 
Toponimi in cui compare de-Bretagne

 Bain-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 La Bosse-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 Chartres-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 Dol-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 Fay-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira.
 La Guerche-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 Maure-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 La Meilleraye-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira.
 Montauban-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 Montoir-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira.
 Mûr-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento della Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna.
 Parthenay-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 Saint-Laurent-Bretagne – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione dell'Aquitania.
 Sainte-Reine-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira.
 Le Sel-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 Sens-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 Le Temple-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira.
 Le Theil-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento di Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna.
 Vigneux-de-Bretagne – comune francese nel dipartimento della Loira Atlantica nella regione dei Paesi della Loira.

Navi 
 Classe Bretagne – classe di navi da battaglia francese della prima guerra mondiale
 Bretagne – nave da battaglia, unità capoclasse Classe Bretagne
 Bretagne – vascello francese varato nel 1766
 Bretagne – vascello francese varato nel 1855

Aerei 
 Bretagne: aereo di linea costruito dall'azienda francese SNCASO a partire dal 1945.

Altri progetti